Hernani (Eastern Samar), een gemeente in de Filipijnse provincie Eastern Samar;
 Hernani (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Gipuzkoa.
 Hernani, ou l'Honneur Castillan een toneelstuk van Victor Hugo